Fernand de Saintignon (1846-1921), industriel et scientifique français,
 Joseph de Saintignon (1720-1779), général français,
 Pierre de Saintignon (1948-2019), homme politique français.
 Philippe Le Jolis de Villiers de Saintignon (né en 1949), homme politique français.
 Pierre Le Jolis de Villiers de Saintignon (né en 1956), frère du précédent, général français.

Autre 
Le régiment Saintignon-dragons est l'un des surnoms d'une unité de cavalerie du .